Ultra Density Optical (UDO) — формат оптического диска для хранения видео высокой чёткости, предложенный в 2000 году.

Накопители созданы на базе технологии UDO (Ultra Density Optical), которая является собственной разработкой компании Plasmon и основывается на ультраплотной записи голубым лазером, . При записи используется эффект фазового перехода вещества (PCM).

UDO-библиотеки могут служить в PACS-системах архивом медицинских изображений определённой давности (от 1 до 5 лет) для последующего сравнительного анализа с текущими диагностическими данными.

История 
Разработка UDO началась в июне 2000, а уже в ноябре 2000 года Sony анонсировала первую версию формата, на дисках могло хранится до 30 ГБ. Разработкой формата занимаются такие компании как Sony, Hewlett-Packard, Verbatim и др. 

В 2007 году был введен формат UDO2, увеличивший ёмкость до 60 ГБ.

Примечания

Литература 
 ECMA-380: Data Interchange on 130 mm Rewritable and Write Once Read Many Ultra Density Optical (UDO) Disk Cartridges –Capacity: 60 Gbytes per Cartridge – Second Generation (2007)

Ссылки 
 Optical Storage Technology Association 

Оптические диски
Носители информации
Электронное архивирование
Стандарты ECMA